Алфимов — русская фамилия.

Известные носители 
 Алфимов, Дмитрий Борисович (1916—1961) — ефрейтор, Герой Советского Союза.
 Алфимов, Михаил Владимирович (род. 1937) — советский и российский физик, академик РАН.
 
 Алфимов, Олег Владимирович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Алфимов, Юрий Вячеславович (1924—1994) — российский журналист.

 Алфимова, Людмила Ивановна (род. 1935) — советская и украинская актриса.
 Алфимова, Маргарита Николаевна (род. 1937) — балерина Мариинского театра.

См. также 
 Алфимовы